Příjmení Klimeš nosí více různých osobností:

mužská podoba
 Daniel Klimeš (* 1967) – český fotbalový brankář
 David Klimeš (* 1982) – novinář a vysokoškolský pedagog
 Jan Klimeš (revolucionář) (1878–?) – český revolucionář v Makedonii a Bulharsku
 Jan Klimeš (* 1944) – československý fotbalista, bratr Zdeňka Klimeše
 Jeroným Klimeš (* 1967) – český psycholog
 Josef Klimeš (1928–2018) – český sochař
 Josef Klimeš (politik) (1828–1900) – chrudimský starosta a poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Josef Klimeš (sochař) (1875–1899) – český sochař
 Lumír Klimeš – český jazykovědec
 Oldřich Klimeš (* 1920) – český fotbalista a trenér
 Roman Klimeš (* 1972) – český fotbalista
 Svatopluk Klimeš (* 1944) – český výtvarník, malíř, kreslíř, fotograf, multimediální umělec, performer a vysokoškolský pedagog
 Vladimír Klimeš (1925–???) – slovenský a československý lékař z Popradu, politik VPN, poslanec FS po sametové revoluci
 Vlastibor Klimeš – více osob
 Zdeněk Klimeš (* 1946) – československý fotbalista, bratr Jana Klimeše

ženská podoba s přechýlením
 Bohumila Klimšová (1851–1917) – česká spisovatelka a překladatelka z francouzštiny a němčiny
 Dana Klimešová (* 1952) – československá basketbalistka
 Františka Klimešová, provdaná Františka Kyselková (1865–1951) – česká etnografka a sběratelka lidových písní
 Jana Klimešová – česká sportovkyně, atletka-běžkyně
 Jarmila Klimešová, provdaná Jarmila Jurkovičová (* 1981) – česká sportovkyně, atletka-oštěpařka
 Tereza Klimešová (* 1996) – česká modelka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení